Molekulska formula -{C9H8}- se može odnositi na:

 Inden (jedinjenje)
 Izoinden